

Geografia
Brasile
 Simão Dias – comune dello stato del Sergipe
 Simão Pereira – comune dello stato del Minas Gerais
Cina
 Simao – distretto della provincia dello Yunnan

Onomastica
 Simão – forma portoghese del nome proprio di persona Simone

Persone
 Simão Sabrosa – calciatore portoghese
 David Simão – calciatore portoghese
 Paulo Simão – cestista portoghese
 Reinaldo Vicente Simão – calciatore brasiliano
 Simão Bendinha – calciatore angolano

Pagine correlate
 São Simão